Kangertivartigajik bezeichnet:
 Kangertivartigajik (Fjord, bei Ikkatteq), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangertivartigajik (Fjord, bei Kuummiit), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangertivartigajik (Fjord, bei Sermiligaaq), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland